L'église Saint-Gouesnou peut faire référence à :

 l'église Saint-Gouesnou de Gouesnou, située à Gouesnou dans le Finistère, en France    
 l'église Saint-Gouesnou de Lanarvily, située à Lanarvily dans le Finistère, en France